Il doppio femminile dello Swedish Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Catalina Castaño e Mariana Duque Mariño erano le detentrici del titolo, ma Castaño ha deciso di non partecipare. Duque Mariño ha fatto coppia con Teliana Pereira ma sono state sconfitte in semifinale da Anabel Medina Garrigues e Klára Zakopalová.

La coppia Garrigues-Zakopalovà ha conquistato il titolo superando in finale Alexandra Dulgheru e Flavia Pennetta per 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues /  Klára Zakopalová (campionesse)
  Arantxa Parra Santonja /  Sílvia Soler Espinosa (quarti di finale)

  Alla Kudrjavceva /  Ol'ga Savčuk (quarti di finale)
  Iryna Burjačok /  Anna Tatišvili (quarti di finale)

Wildcard

  Ellen Allgurin /  Rebecca Peterson (primo turno)

  Jacqueline Cabaj Awad /  Cornelia Lister (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

WTA Tour 2013
Swedish Open 2013